

Patronyme 

 A. J. Terrell (né en 1998), joueur américain de football américain ;
 Ernie Terrell (1939-2014), boxeur américain ;
 Jon Thomas Terrell (né en 1948), acteur, humoriste et animateur de radio américain ;
 Jared Terrell (née en 1995), joueur américain de basket-ball ;
 Mary Church Terrell (1863-1954), femme de lettres et activiste américaine ;
 Tammi Terrell (1945-1970), chanteuse soul américaine ;
 Taryn Terrell (née en 1985), catcheuse américaine et ancienne mannequin ;
 Thomas Terrell (née en 1979), joueur américain de basket-ball ;
 Walt Terrell (né en 1958), ancien lanceur de baseball ;
 Whitney Terrell (né en 1967), écrivain et un journaliste américain.

Prénom

Toponyme 

 Terrell (Texas) ;
 Terrell(Caroline du Nord).

Autres 
 (79912) Terrell, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Rotation de Terrell, déformation apparente d'un objet ayant une vitesse relativiste.
 Terrell Group, une entreprise d'ingénierie.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais